Бубка — фамилия. Известные носители:

 Бубка, Василий Назарович (род. 1960) — советский легкоатлет, брат С. Н. Бубки.